IHG est un sigle qui peut désigner :
 InterContinental Hotels Group, un groupe hôtelier multinational basé au Royaume-Uni ;
 International Horror Guild.

Voir aussi 
 International Horror Guild Awards ou IHG Awards, des prix littéraire et cinématographiques décernés de 1995 à 2008